Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2009 fand vom 19. Dezember 2008 bis 4. Januar 2009 in London statt. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 16. Mal organisiert und im Alexandra Palace ausgetragen. Das Preisgeld von £ 740.000 sowie die Siegerprämie von £ 125.000 bedeuteten jeweils einen neuen Rekord.
Der an Nummer 1 gesetzte Engländer Phil Taylor gewann das Turnier, als er im Finale Raymond van Barneveld mit 7:1 Sätzen bezwang. „The Power“ stellte mit 110,94 Punkten auch einen neuen Rekord für den höchsten Schnitt pro Aufnahme in einem Finale auf. Titelverteidiger war der Kanadier John Part, der jedoch bereits in der ersten Runde ausschied.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer 
Für die PDC World Darts Championship 2009 waren folgende 70 Spieler qualifiziert:

 Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
 Die 8 bestplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt sind
 Die 8 Gewinner des PDPA Qualifiers vom 6. Dezember 2008
 Die 4 bestplatzierten Spieler der European Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
 18 internationale Qualifikanten

Überblick 
PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  James Wade
  John Part
  Terry Jenkins
  Adrian Lewis
  Andy Hamilton
  Wayne Mardle
  Alan Tabern
  Colin Lloyd
  Dennis Priestley
  Mervyn King
  Peter Manley
  Colin Osborne
  Ronnie Baxter
  Roland Scholten
  Kevin Painter
  Denis Ovens
  Vincent van der Voort
  Mark Dudbridge
  Mark Walsh
  Chris Mason
  Kirk Shepherd
  Andy Jenkins
  Wayne Jones
  Andy Smith
  Adrian Gray
  Alex Roy
  Barrie Bates
  Tony Eccles
  Wes Newton
  Michael van Gerwen

PDC Pro Tour Order of Merit
  Robert Thornton
  Jamie Caven
  Steve Maish
  Felix McBreaty
  Steve Beaton
  Matt Clark
  Kevin McDine
  Carlos Rodríguez

PDPA Qualifier
  Tony Ayres
  Michael Barnard
  Brendan Dolan
  Nick Fullwell
  Steve Grubb
  John MaGowan
  Dennis Smith
  Mark Stephenson

PDC European Order of Merit
  Co Stompé
  Jelle Klaasen
  Mensur Suljović
  Jan van der Rassel

International Qualifiers
  Nándor Bezzeg (Eastern Europe Qualifier)
  Bill Davis (2. North American Order of Merit)
  Anastassija Dobromyslowa (Vertreterin Russlands)
  Remco van Eijden (SBS6 Wildcard)
  David Fatum (3. North American Order of Merit)
  Sudesh Fitzgerald (Sieger Caribbean & South American Masters)
  Warren French (Sieger New Zealand Championship)
  Lourence Ilagan (Philippines Qualifier)
  Marko Kantele (Finland Qualifier)
  Per Laursen (Sieger Dansk Darts Liga)
  Charles Losper (Sieger South African Champion)
  Akihiro Nagakawa (PDJ Japanese Qualifier)
  Paul Nicholson (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Shane O'Connor (Sieger Irish Matchplay)
  Hannes Schnier (2. GDC Order of Merit)
  Shi Yongsheng (Greater China Qualifier)
  Russell Stewart (Sieger Oceanic Masters)
  Darin Young (1. North American Order of Merit)

Preisgeld 
Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2009 insgesamt £ 724.000.
Die Preisgelder im Überblick:

Ergebnisse

Vorrunde

Erste Runde 
Die Begegnungen fanden vom 19. bis 23. Dezember 2008 nach dem Modus Best of 5 (Sätze und Legs) statt.

Zweite Runde bis Finale

100-Punkte-Schnitt 
Folgende Spieler erreichten einen 100-Punkte-Durchschnitt pro Aufnahme oder höher:

 110,94 Punkte: Phil Taylor im Finale gegen Raymond van Barneveld
 108,80 Punkte: Phil Taylor im Viertelfinale gegen Co Stompé
 106,68 Punkte: Raymond van Barneveld im Viertelfinale gegen Jelle Klaasen
 103,44 Punkte: Phil Taylor im Halbfinale gegen Mervyn King
 102,57 Punkte: Phil Taylor in der 2. Runde gegen Michael van Gerwen
 102,54 Punkte: Raymond van Barneveld in der 2. Runde gegen Wes Newton
 101,63 Punkte: Phil Taylor im Achtelfinale gegen Kevin Painter
 101,59 Punkte: Andy Hamilton in der 1. Runde gegen Michael Barnard
 101,18 Punkte: Raymond van Barneveld im Finale gegen Phil Taylor
 100,80 Punkte: Raymond van Barneveld in der 1. Runde gegen Mark Stephenson

Teilnehmer pro Land und Runde

Sonstiges 
Am 2. Januar 2009 warf Raymond van Barneveld bei seinem Viertelfinalsieg gegen Jelle Klaasen den ersten „9-Darter“ in der Geschichte der PDC World Professional Darts Championship und erhielt eine Bonusprämie in Höhe von 20.000 £.

Beim Match zwischen Warren French und Akihiro Nagakawa in der Vorrunde erreichten beide Spieler nur durchschnittliche Aufnahmen von 54,95 bzw. 54,34. Schlechter spielte bei einer PDC-WM nur Sir Eric Bristow (53,37) in der ersten Runde 1999 beim 0-3 gegen Peter Manley (90,18).

John MaGowan bestritt eine Partie mit 67 Jahre und 202 Tagen. Er stellte damit einen neuen Altersrekord für WM-Spiele auf, der erst im Dezember 2021 von Paul Lim gebrochen wurde.

Einzelnachweise

Weblinks 
 PDC Ladbrokes.com World Championships
 PDC Darts Weltmeisterschaft

2009
Dartveranstaltung 2008
Dartveranstaltung 2009
Dartwettbewerb in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace